Афине́й Навкрати́йский (, ) — древнегреческий писатель из египетской Навкратиды, который жил на рубеже II — III веков н. э. Известен огромной по объёму (15 книг) и в значительной степени сохранившейся литературной компиляцией «Пир мудрецов».

Детали биографии Афинея неизвестны. Согласно «Суде» жил он при Марке Аврелии, однако презрительные упоминания в «Пире мудрецов» об его преемнике Коммоде (ум. 192) свидетельствуют, что Афиней пережил их обоих. Афиней упоминает собственные сочинения, не дошедшие до нас: одно из них посвящено царям Сирии, другое — рыбке θρᾷττα.

См. также 
 «Пир мудрецов»

Примечания

Ссылки 
 Гончарук А. В. Афиней из Навкратиса и его «Пир мудрецов»: Лекция (видео)

Персоналии по алфавиту
Древнегреческие писатели
Писатели Древнего Рима
Писатели III века
Филологи Древнего Рима
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени